Le slalom géant masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 11 h 00 puis à 14 h 30 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana. L'Américain Ted Ligety remporte l'épreuve devant les Français Steve Missillier et Alexis Pinturault.

Médaillés

Résultats 
La première manche commence à 11:00 et la deuxième à 14:30.

DNS = Non partantDNF = N'a pas terminéDSQ = Disqualifié

Notes et références 

Slalom géant hommes